Haselwander ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich August Haselwander (1859–1932), deutscher Ingenieur
 Herbert Haselwander (1910–1940), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Haselwanter
 Haslwanter